Ez a lista Pennsylvania állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Pennsylvania megyéi
Közigazgatási listák